Кованцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кованцы — деревня в Вороновском районе Гродненской области.

Россия 
 Кованцы — деревня в Волотовском районе Новгородской области.